Okręty US Navy o nazwie USS "Manistee":
 Pierwszy  był holownikiem. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi  jest holownikiem

Manistee